Хокејашки турнир на Зимским олимпијским играма 1998. био је деветнаести по реду олимпијски турнир у хокеју на леду у организацији Светске хокејашке федерације (ИИХФ). Турнир се одржао као део програма Зимских игара XVIII олимпијаде чији домаћин је био јапански град Нагано. Олимпијски турнир се одржавао од 7. до 22. фебруара 1998. године. 
Репрезентација  Чешке освојила је олимпијску титулу. Сребрна медаља припала је селекцији  Русије, док је бронзу освојила репрезентација  Финске.

Најефикаснији играч турнира био је нападач Финске Тему Селене. На укупно одиграних 35 утакмица постигнуто је 210 голова или у просеку 6 голова по утакмици.

Квалификације

Учесници олимпијског турнира 
На олимпијском турниру је учествовало 14 репрезентација од којих су 8 обезбедиле учешће на основу пласмана на Светском првенству 1995. године. Учествовале су 11 из Европе, једна из Азије и две из Северне Америке. 

  Јапан

Прелиминарна рунда 
У прелиминарној рунди 8 репрезентација су биле подељене у две групе са по четири екипа. Првопласиране екипе из обе групе обезбедиле су пласман у првој рунди. Другопласиране екипе из обе групе играле су меч за 9. место.  Трећепласиране екипе из обе групе играле су меч за 11. место. Четвртопласиране екипе из обе групе играле су меч за 13. место.

Група А

Група Б

Утакмица за 13. место

Утакмица за 11. место

Утакмица за 9. место

Прва рунда

Група Ц

Група Д

Завршна рунда

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман и признања

Коначан пласман 
Коначан пласман на олимпијском турниру 1998. био је следећи:

Види још 
 Светско првенство у хокеју на леду
 Хокеј на леду на олимпијским играма

Референце

Спољашње везе 

ЗОИ 1998
 Хокеј на леду 1998 
 Нагано 1998 у веб архиви 
 la84 foundation – Nagano 1998 Званични извештај (171–180) 

Хокеј на леду на олимпијским играма
Спортови на Зимским олимпијским играма 1998.
Хокеј на леду у 1998.
Хокеј на леду у Јапану